Andrey (São Paulo, ?) é um compositor brasileiro, cujo estilo incorpora a música sertaneja. Suas canções já foram gravadas por vários músicos sertanejos, como Daniel e Gino & Geno.

Compositores do estado de São Paulo
Compositores de música sertaneja